

Geografia

Austria 
 Andorf – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding

Niemcy 
 Andorf – dzielnica Salzwedel